Příjmení Klapálek nosí více různých osobností:

 František Klapálek (1863–1919) – český entomolog, první předseda České společnosti entomologické
 Karel Klapálek (1893–1984) – československý armádní generál, člen československých legií v Rusku

jiné
 ulice Generála Klapálka v českých městech byly pojmenovány po Karlu Klapálkovi